Tien geboden, tien religieuze leefregels
 Dekaloog (televisieserie), een Poolse dramaserie